Chevrolet Vectra – samochód osobowy klasy średniej, a następnie klasy kompaktowej produkowany pod amerykańską marką Chevrolet w latach 1993–2011.

Pierwsza generacja 

Chevrolet Vectra I został zaprezentowany po raz pierwszy w 1993 roku.

Po modernizacji europejskiego Opla Vectry na początku lat 90. XX wieku, General Motors podjęło decyzję o uruchomieniu produkcji tego modelu także w Brazylii w zakładach Chevroleta, stanowiąc uzupełnienie lokalnej oferty i nowocześniejszą alternatywę dla modelu Monza.

Przy minimalnych różnicach wizualnych ograniczających się do innego oznaczenia producenta, Chevrolet Vectra pierwszej generacji produkowany był jako sedan przez kolejne 3 lata z przeznaczeniem na rynek lokalny oraz argentyński.

Silniki 
 L4 1.7l
 L4 1.8l
 L4 2.0l

Druga generacja 

Chevrolet Vectra II został zaprezentowany po raz pierwszy w 1996 roku.

Rok po debiucie drugiej generacji Opla Vectry w Europie, brazylijski oddział Chevroleta przedstawił lokalną odmianę nowego wcielenia Vectry. Samochód, ponownie jak poprzednio, nie różnił się wizualnie niczym od europejskiego odpowiednika poza innymi oznaczeniami producenta.

Druga generacja Chevroleta Vectry oferowana była nie tylko jako 4-drzwiowy sedan, ale także jako 5-drzwiowe kombi. W dotychczasowej ofercie producenta samochód zastąpił nie tylko poprzednią Vectrę, ale i przestarzały model Monza.

W porównaniu do modeli Opla, Chevrolet Vectra drugiej generacji był wytwarzany 3 lata dłużej, do 2005 roku i nie doczekała się bezpośredniej kontynuacji w postaci modelu klasy średniej w Brazylii i Argentynie.

Silniki 
 L4 1.7l
 L4 1.8l
 L4 2.0l

Trzecia generacja

Wersja chilijska 

Chevrolet Vectra III został zaprezentowany po raz pierwszy w 2007 roku.

W przeciwieństwie do rynku Brazylii, jak i Argentyny, chilijski oddział Chevroleta ponownie przyjął autonomiczną politykę modelową i zdecydował się pozostać w klasie średniej.

W ten sposób, tutejsza trzecia generacja Vectry była zupełnie inna od tej wytwarzanej w Brazylii i przyjęła postać importowanego z Niemiec trzeciej generacji europejskiego Opltra Vectry trzeciej generacji po restylizacji z 2005 roku. Samochód wizualnie odróżniał się jedynie innymi logotypami.

Silniki 
 L4 1.7l
 L4 1.8l
 L4 2.0l

Wersja brazylijska 

Chevrolet Vectra III został zaprezentowany po raz pierwszy w 2007 roku.

Trzecia generacja Chevroleta Vectry na rynek brazylijski i argentyński przyjęła zupełnie inną postać niż poprzednicy. Samochód nie był już modelem klasy średniej, lecz mniejszej klasy kompaktowej, tym samym przyjmując postać już nie lokalnej odmiany europejskiego Opla Vectry, lecz Opla Astry, ponownie trafiając do lokalnej produkcji.

Początkowo samochód trafił na rynek wyłącznie jako 4-drzwiowy sedan, do którego dołączył 5-drzwiowy hatchback o nazwie Vectra GT. Samochód zyskał obszerne różnice wizualne względem modelu Opla.

Brazylijska Vectra zyskała inny, wyżej umieszczony przedni wlot powietrza, ścięte i mniejsze reflektory, a także inaczej ukształtowany zderzak przedni. Odrębne wzornictwo zyskała też konstola centralna, z dwuczęściowymi nawiewami i innymi panelami radia oraz klimatyzacji.

Lifting 
W 2009 roku Chevrolet Vectra III przeszedł obszerną restylizację nadwozia, w ramach której upodobnił się w znaczącym stopniu do europejskiego Opla Astry, zyskując nowy wygląd pasa przedniego i inne, ciemniejsze wkłady lamp tylnych. Nowością było nowe, pozbawione okręgu logo, a także duża poprzeczka w kolorze nadwozia na atrapie chłodnicy.

Pod tą postacią Vectra dostępna była na rynku jeszcze przez 2 lata, po czym razem ze starszym, równolegle oferowanym Chevroletem Astra zastąpił ją zupełnie nowy, globalny model Cruze.

Silniki 
 L4 2.0l Flexpower
 L4 2.4l Flexpower

Czwarta generacja 

Chevrolet Vectra IV został zaprezentowany po raz pierwszy w 2008 roku.

Niezależnie od sąsiednich rynków latynoamerykańskich, w Chile lokalny oddział Chevroleta chciał zachować kontynuację linii modelowej Vectra jako dużego, średniej wielkości modelu na bazie analogicznej wielkości modelu w gamie Opla w Europie. Choć tamtejszy odpowiednik w 2008 roku został zastąpiony nowym modelem o nazwie Insignia, chilijski wariant zachował nazwę Chevrolet Vectra.

Zmiana nazwy 
Pomimo premiery przed publicznością na Salonie Samochodowym w Santiago w listopadzie 2008 roku, samochód nie trafił ostatecznie do sprzedaży pod marką Chevroleta. Po 3-letnim wakacie, w związku z debiutem Opla na chilijskim rynku w 2012 roku, model ostatecznie wprowadzono tam do oferty pod taką samą nazwą, jak w Europie – jako Opel Insignia.

Silniki 
 L4 1.8l EcoTec
 L4 2.0l EcoTec

Uwagi

Przypisy 

Vectra
Samochody klasy średniej
Samochody kompaktowe
Samochody przednionapędowe
Sedany
Hatchbacki
Samochody z lat 90.
Samochody z lat 2000–2009
Samochody z lat 2010–2019